Conosur Seguros es una corredora de seguros chilena fundada en el año 1985. Conosur Seguros es la compañía de seguros independiente con mayor cuota de mercado en Chile.

Historia 

Fundada en el año 1985 por Alberto Covarrubias y Juan José Santa Cruz, Conosur Seguros responde a la necesidad de una oferta de aseguramiento y protección de empresas y personas, con énfasis en el servicio al cliente, precios competentes e innovación en el creciente mercado chileno de la época. En 2007, la empresa pacta con RKH Group una filial en Inglaterra. A la fecha, a este trato se suman acuerdos con otras asociaciones de corretaje internacional, tales como Wells Fargo y Arthur J. Gallagher & Co. a través de su programa Red Conosur.

En 2015, junto a inversiones de terceros, Conosur Seguros funda EstoySeguro, una corredora de seguros en línea para personas. Esta empresa, dirigida por el hijo de Juan José Santa Cruz, es un servicio de cotización y venta que ofrece los productos de diversas aseguradoras a través de su sitio en internet, entrando a competir con otros servicios como SeguroSeguro y CotizaOk en el mercado de seguros en línea.

Participación de Mercado 

Desde su incepción hasta la fecha, la cuota de participación que Conosur Seguros ocupa en el mercado chileno ha ido en aumento, llegando a ser la corredora independiente de seguros más grande de Chile, con un 2,9% de cuota registrado en 2014, sólo superada por filiales de corretaje transnacional.

El éxito local de Conosur, sumado al los mencionados acuerdos con corredoras extranjeras, ha llevado a la empresa a planear expandirse al resto de Latinoamérica, contando con licencias para operar como corredores en otros países, como Colombia y Ecuador.

Enlaces externos 

 Conosur Seguros
 EstoySeguro.cl

Referencias 

Seguros
Servicios financieros
Empresas fundadas en 1985